Hochbrand steht für:
 Glattbrand, eine Stufe der Porzellan-Herstellung

Hochbrand heißen folgende geographische Objekte:
 Hochbrand (Seckauer Tauern), 1426 m, bei Gaal im Murtal, Steiermark
 Hochbrand (Oberösterreichische Voralpen), 1242 m, im Ennstal nordwestlich von Altenmarkt bei St. Gallen, bei Weyer, Oberösterreich
 Hochbrand (Ennstaler Alpen), 1148 m, östlich der Haller Mauern, westlich von St. Gallen, Steiermark
 Hochbrand (Bosruck), 1144 m, Talberg am Pyhrnpass bei Spital, Oberösterreich
 Hochbrand (Schwechattal), 569 m, Anhöhe des Wienerwalds bei Klausen-Leopoldsdorf, Niederösterreich
 Hochbrand (Triestingtal), 544 m, Talberg des Wienerwalds bei Altenmarkt an der Triesting, Niederösterreich

 Hochbrand (Türnitzer Alpen), ca. 645 m, Sattel am Stierberg bei Kirchberg im Pielachtal, Niederösterreich